Wrath est un personnage du manga Fullmetal Alchemist ;
 Wrath est un album du groupe américain de groove metal Lamb of God sorti en 2009 ;

 Wrath: Aeon of Ruin est un jeu vidéo.